Tomasz Becket
 Becket (miejscowość)
 Becket (sztuka)
 Becket (film 1923)
 Becket (film 1964)